Ostrosz – szczyt w Karkonoszach, w obrębie Pogórza Karkonoskiego
 Ostrosz – szczyt (360 m n.p.m.) we Wzgórzach Dębowych koło Niemczy
 ostrosz, ostrosz drakon – ryba z rodziny ostroszowatych
 ostrosz (Piezodorus) – rodzaj pluskwiaków z rodziny tarczówkowatych
 Ostrosz, ostrosz rączycowaty (Piezodorus lituratus) – gatunek pluskwiaka z rodziny tarczówkowatych